Hachez ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Arnold Hachez (Joseph Johannes Arnold Hachez) (1828–1901), deutscher Kaufmann und Mäzen
 Joseph Emil Hachez (1862–1933), deutscher Unternehmer
 Joseph Johan Hachez (1758–1831), deutscher Kaufmann

Hachez steht für:
 Hachez, deutsches Unternehmen bzw. Schokoladenmarke (HACHEZ)
 Villa Hachez in Dresden